Алмада () — португальська власна назва. На іспанський манер — Альмада.

Особи 
 Алмади — португальський шляхетний рід.
 Мануел де Алмада-Менезеш — єпископ Коїмбрський (1573—1578).

Топоніми

Алмада — муніципалітет.